Юровский Игорь Фёдорович (29 марта 1932, Семипалатинск — 19 марта 1997, Барнаул) — советский и российский прозаик и журналист.

Биография 

Родился в семье Фёдора Ивановича Юровского и Людмилы Николаевны Юровской (урождённой Гребенщиковой), племянницы русского писателя Георгия Гребенщикова.

Окончил Семипалатинский педагогический институт в 1953 году. Преподавал русский язык и литературу в сельской школе. Работал литсотрудником и заведующим отделами в газетах Семипалатинска и Усть-Каменогорска. В 1964—1966 годах — слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС (отделение журналистики).

Возглавлял редакцию литературно-драматических передач Казахского республиканского радио, затем редакцию художественной литературы издательства «Жалын» в Алма-Ате. В 1980—1986 годах — корреспондент казахстанского отделения ТАСС.

В 1986 году переезжает в Барнаул, работает в Алтайском книжном издательстве.

Член Союза писателей СССР с 1983 года. Жена — прозаик Ольга Гришко-Юровская. Дети —  сын Дмитрий Юровский, работал на журналистом в первой в СССР и России независимой телекомпании ТВ «Сибирь». Дочь Анастасия Юровская.

Библиография 
 Если бы не эта степь: Рассказы. — Алма-Ата: Жазушы, 1975. — 95 с. — 50 000 экз.
 Монолог для брата: Повести, рассказы. — Алма-Ата: Жалын, 1978. — 253 с. — 50 000 экз.

Литература 
 Соколова Г. И. Юровский Игорь Фёдорович // Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. — Барнаул, 1997. — С. 422, портр.
 Юровский Игорь Фёдорович // Литературный Алтай: Конец XIX — начало XXI вв.: Справочное издание / Сост. Н. Т. Герцен, В. А. Шнайдер. — Барнаул, 2006. — С. 176—177, портр.

Примечания

Ссылки 
 Календарь памятных дат: И. Ф. Юровский
 Литературное Беловодье: Писательской организации Алтая — 50 лет// Алтайская правда. 2001. 3 октября.
 Писатели Алтая: И. Ф. Юровский
 Юровский Игорь Фёдорович на сайте Литературная карта Алтайского края

Выпускники Семипалатинского педагогического института‎
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели Алтайского края
Члены Союза писателей СССР
Писатели Барнаула